Le chapelet des cinq plaies du Christ est une prière catholique récitée sur un chapelet, approuvée par le pape Léon XII en 1823.

Histoire 
Le chapelet est une création de la Congrégation de la Passion de Jésus-Christ et est une dévotion aux cinq plaies du Christ. Cela constitue un moyen d'exprimer la dévotion à la passion du Christ.

Ce chapelet a été fait par Paul Aloysius, le sixième supérieur général des passionistes. La dévotion honore le mystère de la résurrection du Christ. Le Pape Léon XII approuva le chapelet en 1823.

Le chapelet se dit sur un chapelet spécial on disait aussi chaque jour, cinq Pater Noster et Ave Maria en l'honneur des cinq plaies, comme on récitait quotidiennement la prière à Jésus crucifié. De nombreuses indulgences furent rattachées à la Couronne des Cinq Plaies des Pères Passionnistes de l'Église Saint Jean et Saint Paul de Rome, par le Pape Léon XII par un décret du .

Forme du chapelet 
Ce chapelet a 25 billes, groupées en 5 groupes. Le Gloria Patri est récité sur chaque bille. À la fin de chaque groupe de billes, un Je vous salue Marie est prononcé en l'honneur du chagrin de Marie. À la fin du chapelet, 3 Je vous salue Marie sont prononcés pour honorer ses larmes.

La prière 
Sur les cinq série de cinq grains, en méditation des cinq plaies de Jésus Crucifié (pieds, mains, côté)

Réciter cinq Gloire au Père 
Sur les trois grains séparés, réciter un Notre Père, un Je vous Salue Marie et un Gloire au Père
        
On peut commencer et terminer le chapelet en faisant 5 fois le signe de croix, en souvenir des cinq plaies.

On peut aussi, sur chaque plaie symbolisée par une médaille réciter l’invocation du chapelet des saintes Plaies: « Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour guérir celles de nos âmes. »

Sources de traduction

Notes et références

Voir aussi 
 Rosaire

Prière catholique